Бузули́ — топоним в России:

 Бузули — железнодорожная станция на участке Бамовская — Белогорск Забайкальской железной дороги.
 Бузули — село в Свободненском районе Амурской области.

См. также 
 Нижние Бузули